Le Championnat du monde de Supersport 2017 est la  du Championnat du monde de Supersport. Le Français Lucas Mahias devient champion du monde pour la première fois,
tandis que le Turc Kenan Sofuoğlu, tenant du titre et quintuple champion, échoue à la seconde place et le Français Jules Cluzel termine troisième.

Calendrier et résultats

Classement

Notes et références

Voir aussi

Articles 
Championnat du monde de Superbike 2017
Championnat du monde de vitesse moto 2017

Liens externes 
 

2017
Supersport
Sport motocycliste en 2017